Галела — народ в Индонезии.
 Численность около 79 тыс. человек, из них 15 тыс. в области Галела.

Место обитания 
Исконная этническая территория — северо-восток острова Хальмахера, вокруг озера Галела; расселены также на островах Моротай, Бачан, Оби.

Природные условия 
Хальмахéра, Джайлоло (Halmahera, Djailolo), самый большой из Молуккских островов, в Индонезии. Около 18 тыс. км². Высота до 1635 м. Вечнозелёные леса. Тропическое земледелие. Порт — Джайлоло. О-в Джайлоло сильно расчленён глубокими заливами. Преобладают гористые берега с крутыми склонами. Месторождения олова, золота, нефти. Нередки землетрясения, интенсивны проявления вулканизма.
 Наиболее характерные животные: олени, лазающие сумчатые, плотоядные летучие мыши, казуары, райские птицы, беседковые птицы. Распространены крокодилы; много удавов, мягкокожих черепах (триониксы), древесных лягушек (квакши) и настоящих лягушек (Александровская 1962: 438).

Родственные народы 
Народ галела (наряду с айоли, исам, кау, лода, макиан-луар, модоле, саху, табару, термацами, тидорцами, тобело, тогутил и др.) входит в группу северохальмахерских народов.
Хотя лингвистически северохальмахерские народы родственны папуасским народам полуострова Чендравасих (куани, амбер-бакен и др.), внешний облик, хозяйство, культура никак не выделяют их из числа австронезийских народов Молуккских островов. Ещё в древности «острова пряностей» в Восточной Индонезии оказались вовлечёнными в систему международной торговли, связывавшую страны Средиземноморья с Юго-Восточной Азией (Членов 1999: 643).

Язык 
Говорят на языке галела западно-папуасской языковой группы (Северо-хальмахерские языки).

История 
Первые европейские поселения были основаны в 1512 португальцами, контролировавшими начинающийся здесь торговый путь приправ в Европу. В 1663 Молуккские острова перешли во владение Нидерландов. Во время Наполеоновских войн острова временно оккупировала Великобритания (между 1796 и 1802, а также между 1810 и 1816). Во время Второй мировой войны острова заняла Япония. После 1945 Молуккские острова стали составной частью нового государства Индонезия.
 Провозглашение независимости
25 апреля 1950 христианская часть населения провозгласила на южных Молуккских островах независимую республику Южное Молукку (Малуку-Селатан). Однако попытка отделения была силовым путём пресечена индонезийской армией. Напряжения между христианами и мусульманами сохранились. Особенно они вспыхли между 1998 и 2000, когда из региона бежало 80 тысяч человек.

Религия 
Около 2/3 галела — мусульмане-сунниты, остальные — протестанты-реформаты. Ислам распространился под влиянием тернатцев в XVII—XVIII вв.

Традиционные занятия 
Традиционные занятия — ручное подсечно-огневое земледелие (бананы, суходольный рис, маниок, батат, таро, ямс, просо, бобовые); добыча саго, рыболовство и охота, производство копры. До конца XIX века многие галела занимались морской торговлей и пиратством, поэтому характерна мобильность населения, лёгкая смена места жительства.

Социальная организация 
Основа социальной организации — соседская община (кампонг). Билатеральные кланы-ветви (ремиджи) превратились в сегменты общины. Преобладает малая семья.

Примечания

Литература 
 Александровская Н. В. Краткая географическая энциклопедия, Т.3 / Глав. ред. Григорьев А. А. М.:Советская энциклопедия, 1962.
 Членов М. А. Галела // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999.

Ссылки 
 

Северохальмахерские народы